Полоцкий кадетский корпус — начальное военно-учебное заведение Русской Императорской армии, готовившее детей и подростков к военной службе.

Корпусной и храмовый праздник: 6 декабря.

История 
Открыт 25 июня 1835 года по повелению Николая I в Полоцке Витебской губернии для подготовки дворянских детей к воинской службе. Для размещения кадет было приспособлено здание Иезуитской академии и монастыря, построенных в XVIII веке. Кадет набирали из дворянских детей Витебской, Минской, Могилевской, Виленской, Гродненской и Смоленской губерний. Запрещалось принимать детей участников Польского восстания 1830 г. Первый набор насчитывал 54 человека. Принимали детей в Полоцкий кадетский корпус в возрасте от 12 до 14 лет.

В 1836 году была сформирована 2-я рота, на следующий год кадетам выдали ружья. В 1838 году корпус был полностью сформирован в составе четырёх рот: гренадерской, 1-й и 2-й мушкетерских, а также неранжированной.

В мае 1839 года первые 16 кадет были выпущены в Дворянский полк. В 1857 году были открыты специальные классы. В 1859 году произведён первый выпуск офицеров.

В 1865 году во время милютинской реформы переименован в Полоцкую военную гимназию. В 1882 году переименован обратно в Полоцкий кадетский корпус.

В 1910 г. учение закончил правнук августейшего основателя корпуса — князь императорской крови Олег Константинович, в 1914 г. геройски погибший в бою с германцами. В его честь 1-я рота корпуса получила наименование Олеговской.

В сентябре 1914 года эвакуирован. 1-я рота присоединена к Владикавказскому кадетскому корпусу. 3-я рота присоединена к Сумскому кадетскому корпусу. 2-я рота присоединена сначала к 1-му Московскому, а с 1915 — к Одесскому кадетскому корпусу. Штаб и канцелярия корпуса эвакуированы в Симбирск.

В 1920 году при эвакуации Одесского кадетского корпуса киевские и полоцкие кадеты не сумели погрузиться на пароход и эвакуироваться. Они вошли в отряд полковника Стесселя и участвовали в феврале 1920 года боях под Канделем и Зельцем.

Сплоченные узами товарищества, крепкие духом кадеты явились лучшей организованной частью, о которую разбились все атаки противника. На левый фланг большевиками были направлены наибольшие силы, и проявлено наибольшее упорство для овладения селением Кандель. Жестокий артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь не мог поколебать мужественных кадетов. После соответственной подготовки большевики бросили на левый фланг бывшие у них кавалерийские части. Неудача грозила гибелью всему нашему отряду. В эту решительную минуту юноши и дети кадеты, понимая всю важность обороняемой позиции, не смутились натиском противника. Дружные залпы встретили несущуюся кавалерию. Твердой стеной стояли кадетские штыки. Не ожидавшие такой выдержки и мужества, большевики обратились в бегство.

7 февраля 1920 года кадеты покинули Одессу и с боями ушли на Запад. В Сараево был сформирован Первый русский кадетский корпус из остатков Киевского, Полоцкого и Одесского корпусов.

Нагрудный знак и жетон 
 10 октября 1892 — Утвержден жетон корпуса
 15 мая 1913 — Утвержден нагрудный знак корпуса.

Знамя корпуса 
7 июня 1844 года даровано простое знамя образца 1816 года. Крест красный, углы желтые с темно-зеленым пополам, шитье золотое. Знамя имело Гвардейское навершие образца 1830 года, древко жёлтое. 28 февраля 1901 — возвращено старое знамя: с одной стороны Нерукотворный Спас, с другой монограмма Николая II.

В сентябре 1914 года знамя было вывезено в Симбирск, затем попало в Югославию, где в 1925—1944 годах хранилось в музее, в 1944 году вывезено в Австрию, в 1949 году — в США и до 2019 г. хранилось в синодальном Знаменском соборе Нью-Йорка. Частица знамени 23 сентября 2013 года была перевезена в Белоруссию делегацией Белорусского союза суворовцев и кадет и 19 декабря 2013 г., в день корпусного праздника, торжественно вручена директору Полоцкого кадетского училища Ж. Е. Жевнерович.

Согласно договоренности, достигнутой между белорусскими и американскими кадетами, в начале 2014 г. было изготовлено новое знамя образца 1816 г. 4 мая 2014 г. оно было привезено в Сербию делегацией Белорусского союза суворовцев и кадет и освящено в здании 1-го Русского кадетского корпуса (г. Белая Црква). После совершенного чина зари с церемонией и церемониала прибития полотнища к древку реконструированное знамя признано кадетами всех поколений легитимным. К его полотнищу был прикреплен фрагмент ткани исторического знамени. 6 мая 2014 г. знамя Полоцкого кадетского корпуса через Сербию, Венгрию, Словакию и Польшу было доставлено в Белоруссию.

11 октября 2014 г. в Государственном музее истории Великой Отечественной войны (г. Минск) состоялась торжественная церемония передачи знамени на временное хранение в экспозицию музея.

5 сентября 2015 г. в г. Полоцке состоялась торжественная передача знамени Полоцкому кадетскому училищу. До создания училищного храма знамя хранится в Богоявленском соборе г. Полоцка.

5 октября 2019 г. в г. Полоцке состоялась торжественная передача Полоцкому кадетскому училищу исторического знамени 1844 г., до этого хранившегося в синодальном Знаменском соборе Нью-Йорка.

Директора 
 1835—1842 — генерал-майор Хвощинский, Павел Кесаревич
 1842—1852 — генерал-лейтенант Ореус, Фёдор Максимович
 1852—1854 — полковник Лермонтов, Всеволод Николаевич
 1854—1858 — генерал-майор Кинович, Павел Петрович
 1858—1864 — генерал-майор Павловский, Дмитрий Михайлович
 1864—1867 — генерал-майор Кузьмин-Караваев, Григорий Павлович
 1867—1878 — полковник Глотов, Петр Пётрович
 1878—1888 — генерал-майор Тыртов, Алексей Петрович
 05.08.1888 — 16.05.1891 — генерал-майор Анчутин, Константин Николаевич
 16.05.1891 — 1897 — генерал-майор Елчанинов, Георгий Иванович
 1897—1905 — генерал-майор Гутор, Евгений Симонович
 01.08.190 5— 01.08.1908 — генерал-майор Ваулин, Андрей Николаевич
 01.08.1908 — полковник (с 18.04.1910 генерал-майор) Чигирь, Модест Григорьевич

Инспекторы классов 
 1835—1860 — действительный статский советник В. М. Бруевич
 1860—1865 — подполковник Н. П. Буцкий
 1865—1871 — полковник Хотяинцов
 1871—1880 — полковник Э. Р. Блюменталь
 1880—1882 — полковник Кругликов
 1882—1884 — полковник Шевченко
 1884—1903 — полковник А. П. Аргамаков
 1903—1905 — полковник В. Э. Данкварт
 1905—1908 — полковник М. Г. Чигирь
 1908—1913 — полковник В. М. Энгельгардт
 1913—1915 — полковник И. А. Котрохов

Известные выпускники 
См. также: 

Со дня основания по 1913 год корпус выпустил 3001 человека.

 Бринкен, Александр Фридрихович
 Варсонофий Оптинский
 Гончаренко, Георгий Иванович
 Зарако-Зараковский, Болеслав Францевич
 Зейн, Франц-Альберт Александрович
 Кирпичёв, Виктор Львович
 Кирпичёв, Михаил Львович
 Климович, Евгений Константинович
 Комиссаров, Михаил Степанович
 Кондратенко, Роман Исидорович
 Конопацкий Гасан Амуратович
 Короткевич, Николай Николаевич
 Корейво, Витольд-Чеслав Симфорианович
 Левицкий, Казимир Васильевич
 Ломакин, Николай Павлович
 Новицкий, Евгений Фёдорович
 Петров Александр Иванович — Минский губернатор, почетный гражданин Минска, сенатор
 Розеншильд фон Паулин, Анатолий Николаевич
 Романов, Олег Константинович, князь императорской крови
 Сазонов, Александр Александрович
 Смирнов Владимир Васильевич
 Стабровский Иосиф Иосифович — полковник русской армии, создатель краеведческого музея в Слониме.
 Субботкин, Евгений Михайлович, государственный деятель, многолетний Седлецкий губернатор, сенатор.
 Чиж, Владимир Фёдорович
 Юзефович, Яков Давидович

Возрождение традиций 

В 2006 году в средней школе № 4 города Полоцка был открыт первый кадетский класс. С 1 сентября 2010 года на базе Полоцкой СШ № 4 начало работу Полоцкое кадетское училище. Училище борется за звание правопреемника Полоцкого кадетского корпуса.
23 декабря 2010 г. в училище был передан портрет выпускника 1910 г. князя императорской крови Олега Константиновича, 19 декабря 2013 г. — частица знамени Полоцкого кадетского корпуса, а 5 октября 2019 г. — и само историческое знамя 1844 г.

Интересные факты 
Действие романа «Вечный огонь» (2012) белорусского писателя В. В. Бондаренко происходит и в дореволюционном Полоцком кадетском корпусе, и в современном Полоцком кадетском училище.

Судьбам четырёх кадет Полоцкого кадетского корпуса — выпускников 1910 года посвящён роман этого же автора «Четыре судьбы. Одна Родина», опубликованный в 2015 г. на сайте Белорусского союза суворовцев и кадет и в 2018 г. минским издательством «Аверсэв».

Примечания

Литература 
 Полоцкий кадетский корпус  — Сан Франциско, 1982
 Поляков, С. И. Полоцкий кадетский корпус. История в лицах / С. И. Поляков. — Полоцк : Полоцк. кн. изд-во : Спасо-Евфросиниевский женский монастырь в г. Полоцке, 2010. — 71 с. : ил. — (Наследие Полоцкой земли; вып. 12).
 Стефановский. Воспоминания полоцкого кадета
 Л. Буйневич. Путь полоцкого кадета // Кадетская перекличка № 16-17, 1976
 
 Полоцкий кадетский корпус. Исторический очерк. Составил В. П. Викентьев. 1910 год.

Ссылки 
 Полоцкий кадетский корпус 
 Полоцкий кадетский корпус
 О возрождении полоцкого кадетского корпуса
 Жетоны корпуса
 История и фотографии Российских кадетских корпусов.

Кадетские корпуса Российской империи
Исчезнувшие учебные заведения Полоцка